Bratić ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Bratić (* 1972), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler
 Davor Bratić (* 1987), kroatischer Fußballspieler
 Ljubomir Bratić, Philosoph, Migrationsforscher und freier Publizist